«Río Magdalena» puede referirse a:

Hidrografía 
  en Colombia
 Río Magdalena, principal cauce fluvial del país:
 Valle del río Magdalena
  en España
 Río Magdalena, cauce fluvial en Cantabria.
  en México
 Río Magdalena, cauce fluvial de la Ciudad de México
 Río Magdalena, cauce fluvial de Chiapas.
 Río Magdalena, cauce fluvial de Sonora (:w:de).

Zoología 
 Tortuga del río Magdalena (Podocnemis lewyana), tortuga endémica de Colombia.